Бовуа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бовуа, Даниэль (род. 1938) — французский историк, специалист по Украине и Польше.
 Бовуа, Ксавье (род. 1967) — французский актёр, режиссёр и сценарист.
 Пализо де Бовуа, Амбруаз Мари Франсуа Жозеф (1752—1820) — французский ботаник, миколог и натуралист (естествоиспытатель).

См. также 
 Бовуа-ан-Вермандуа — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.